Бекет има више значења:

 Бекет
 Бекет (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Бекет (Ородел), насеље у округу Долж у Румунији
 Бекет (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Општина Бекет (Долж), општина у округу Долж у Румунији